Козеро́г может означать:
 Козерог, или ибекс () — парнокопытное животное рода горных козлов.
 Козерог (созвездие) — зодиакальное созвездие.
 Козерог (знак зодиака) — знак зодиака.
 Козерог (монета)
 Козерог-1 — приключенческий художественный фильм 1977 года (США, Великобритания).

См. также 
 Козероги
 Каприкорн (значения)